Леонтьевский сельский округ

Московская область 

 Леонтьевский сельский округ Ступинского района (1994—2006)

Тверская область 

 Леонтьевский сельский округ Калязинского района (до 2005 года)